Открытый чемпионат Малайзии 2013 — 8-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Куала-Лумпуре, Малайзия, и являющегося частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2013 году соревнования прошли с 23 по 29 сентября. Турнир открывал осеннюю серию турниров в Восточной Азии.

Первой ракеткой одиночного соревнования стал Давид Феррер (№ 4 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Жуан Соуза выигрывает свой дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Жюльен Беннето уступает все свои 9 финалов соревнований основного тура ассоциации. На этом турнире он уступает второй финал подряд.

Парный разряд

Факты 
 Эрик Буторак выигрывает 1й парный титул в сезоне и 14й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Равен Класен выигрывает 3й в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Малайзии по теннису среди мужчин
 Мировой тур ATP 2013
 Мировой тур ATP 250
 Открытый чемпионат Малайзии по теннису среди женщин 2013

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Малайзия
Теннис
Сентябрь 2013 года
2013